Aimee Garcia (ur. 28 listopada 1978 w Chicago) – amerykańska aktorka, która wystąpiła m.in. w filmie RoboCop i serialach Dexter, Lucyfer i Trauma.

Filmografia

Filmy

Telewizja

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie aktorki filmowe
Amerykańskie aktorki telewizyjne
Urodzeni w 1978
Ludzie urodzeni w Chicago